Rupisalda är ett släkte av insekter. Rupisalda ingår i familjen strandskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strandskinnbaggar
Rupisalda